

Стаче — село в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Стаче — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства